Ани́симовское се́льское поселе́ние — бывшее муниципальное образование в составе Бокситогорского района Ленинградской области. Административным центром являлась деревня Анисимово. На территории поселения находились 20 населённых пунктов — 20 деревень.

Главой поселения являлась Черемхина Лидия Александровна, главой администрации — Сидоркин Евгений Васильевич.

Географические данные 
 Общая площадь: 491,67 км²
 Нахождение: южная часть Бокситогорского района
 Граничило:
 на севере — с Самойловским сельским поселением
 на северо-востоке — с Ефимовским городским поселением
 на юго-востоке — с Климовским сельским поселением
 на юге — с Новгородской областью
 на западе — с Борским сельским поселением
 на северо-западе — с Бокситогорским городским поселением

 Реки: Воложба, Глубокуша, Невесель, Узминка, Чагода, Черенка.
 Озёра: Белец, Большой Невесель, Боровое, Велье, Глухие Чержневики, Малое Верхолино, Рошино, Святое, Спировские (Гусино и Перуша), Стругское, Судомля, Узминка, Чержневики.
 Болота: Анохино, Горюня, Судомля, Узминский Мох.

История 
В IX веке на территории поселения находился волок между реками Чагода и Воложба, который являлся частью пути из варяг в арабы. Также есть археологические памятники истории — жальники и сопки, оставшиеся следы пребывания ильменских словен в этом регионе.

Территория поселения до 1708 года являлась частью Нагорной половины Обонежской пятины Новгородской земли. С 1708 по 1710 год в составе Ингерманландской губернии. С 1710 по 1727 год являлась частью Новгородской провинции Санкт-Петербургской губернии.

В середине XIX века в составе Тихвинского уезда Новгородской губернии была образована Анисимовская волость с центром в Волокославском погосте. С 1918 по 1927 год Анисимовская волость входила в состав Тихвинского уезда Череповецкой губернии. В начале 1920-х годов был организован Анисимовский сельсовет. В августе 1927 Анисимовский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Пикалёвского района Ленинградской области. В ноябре 1928 к сельсовету присоединёны упразднённые Климовский и Фомкинский сельсоветы. 1 января 1932 года Пикалёвский район был ликвидирован, Анисимовский сельсовет передан Ефимовскому району. По состоянию на 1933 год центром Анисимовского сельсовета являлась деревня Большой Двор, в него входило 17 населённых пунктов, население — 1006 чел. В 1936 году центром сельсовета уже была деревня Анисимово.

25 июля 1952 года Анисимовский сельсовет был передан из Ефимовского района во вновь образованный Бокситогорский район. 16 июня 1954 года к сельсовету присоединен Михайловский сельсовет.

1 февраля 1963 года после упразднения Бокситогорского района Анисимовский сельсовет был вновь включен в состав Ефимовского сельского района. 12 января 1965 года в результате очередной реорганизации Анисимовский сельсовет перевели в состав вновь организованного Бокситогорского района. По данным 1966 года центром сельсовета являлась деревня Большой Двор, а уже в 1973 году — вновь деревня Анисимово, в состав сельсовета включён также упразднённый Стругский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Анисимовский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Анисимовскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 78-оз от 26 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». образовано Анисимовское сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Анисимовской волости.

23 апреля 2014 года Анисимовское сельское поселение вошло в состав Самойловского сельского поселения Бокситогорского района.

Населённые пункты 
В состав поселения входили 20 населённых пунктов (население, 2010):

Общая численность населения на 01.01.2014 — 604 человека.

Образование 
Анисимовская основная общеобразовательная школа

Медицина 
Анисимовский фельдшерско-акушерский пункт

Организации 
Анисимовский детский дом в Анисимово.

Туризм 
 Территория бывшего поселения привлекает туристов своей природой и рыбалкой.
 На Спировских озёрах регулярно происходит природный феномен — раз в 5-7 лет большая часть воды из озёр уходит под землю в карстовые разломы через жерла, а через полгода-год возвращается обратно .
 Часть территории поселения занимает государственный охотничий заказник «Турандинский»

Достопримечательности 
 Руины церкви Владимирской иконы Божией Матери, в деревне Большой Двор 
 Памятники-обелиски местным жителям, погибшим на фронтах войны:
 в деревне Большой Двор
 в деревне Струги
 Часовня Нила Столобенского, в деревне Гагрино 
 Часовня Параскевы Пятницы, в деревне Калинецкое 
 Жальники на правом берегу реки Чагода:
 около деревни Пронино
 около деревни Чурилова Гора
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в Спирово 
 Обелиск на месте захоронения первого председателя колхоза «Освобождение», погибшего от рук кулаков (А. Ф. Веселова, 1931 г.), в Фалилеево.
 Сопка на берегу озера Боровое, около деревни Фомкино

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Ленинградской области
Упразднённые муниципальные образования Бокситогорского района
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году